Panta rhei (Heraclitus), een uitspraak gebaseerd op het werk van de filosoof Heraclitus

Andere betekenissen:
 Panta Rhei (fontein), een fontein in Eindhoven
 Panta Rhei (dispuut), een filosofisch dispuut in Enschede
 Panta Rhei (film), een film van Bert Haanstra
 Panta Rhei (kunstwerk), een kunstwerk in Eindhoven gebaseerd op de woorden van de filosoof Heraclitus
 Panta Rhei (loge), een Antwerpse vrijmetselaarsloge
 Panta Rhei (metalband), een metalband uit Stadskanaal
 Panta Rhei vzw (organisatie), een landelijk erkende jeugdorganisatie, die themavakantieweken zonder overnachting organiseert tijdens de schoolvakanties in Vlaanderen en Brussel.
 Panta Rhei (scholengemeenschap), een middelbare school in Amstelveen